Texarkana est le nom d'une ville coupée en deux entre le Texas et l'Arkansas, aux États-Unis, comprenant :
 Texarkana, siège du comté de Miller en Arkansas ;
 Texarkana, dans le comté de Bowie au Texas.

Télévision 
 Texarkana, un téléfilm américain réalisé par Beeban Kidron en 1998.

Homonymie de toponyme